Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht steht für:
 Walter Ulbricht (1893–1973), Politiker und Staatsratsvorsitzender der DDR
 Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht (Briefmarkenserie), Briefmarkenserie der Deutschen Post der DDR